Джек Кардифф (, 1914—2009) — английский кинооператор и режиссёр кино.

Сотрудничал с Майклом Пауэллом, Эмериком Прессбургером, Альфредом Хичкоком. Наиболее известен как оператор легендарных «Красных башмачков» (1948). Офицер ордена Британской империи (ОВЕ, 2000 год), Лауреат премии «Оскар» (1948, 2001) и «Золотой глобус» (1948, 1961).

Биография 
Кардифф родился в Грейт-Ярмуте, Норфолк в семье Флоренции и Джона Джозефа Кардиффов, артистов мюзик-холла. Уже с 4 лет выступал в представлениях с родителями и снимался в немых фильмах. В 15 лет он стал помощником кинооператора, а в семнадцать работал в этом качестве в съёмочной группе фильма «Нечестная игра» (, 1931 год) А. Хичкока. С 1935 года Д. Кардиф — самостоятельный оператор. С началом Второй мировой войны был задействован в съёмках социальных и агитационных роликов правительства. Важным этапом в карьере стало участие вторым оператором в создании фильма «Жизнь и смерть полковника Блимпа» (, 1943 год). Режиссёры М. Пауэлл и Э. Прессбургер остались довольны его работой и пригласили уже главным оператором в свой следующий фильм «Вопрос жизни и смерти» (, 1946 год). В продолжение сотрудничества был снят «Чёрный нарцисс» (, 1947 год), который принёс Д. Кардифу премии «Оскар» и «Золотой глобус» за операторскую работу.

Во второй половине 1950-х годов Д. Кардиф самостоятельно занялся режиссурой. После нескольких фильмов, которые не имели громкого успеха, он снимает «Сыновья и любовники» (, 1960 год), фильм, который претендовал на «Оскар» в семи главных номинациях (получен один — за работу оператора) и позволил Кардифу получить «Золотой глобус» за режиссуру. К началу 1970-х годов кинематографист практически полностью прекратил постановку новых фильмов и вернулся к операторской работе, большей частью в коммерческом кино США.

В 1995 году Британское общество кинематографистов вручило режиссёру приз за вклад в кинематограф на протяжении всей карьеры. В 2001 году Академия кинематографических искусств и наук США вручила ему премию «Оскар», в специальной номинации — Мастеру цвета и освещения.

Джек Кардиф скончался в возрасте 94 лет в результате непродолжительной болезни в своем имении на востоке Англии. Он умер в один день с режиссёром Кеном Эннакином, у которого работал в 1979 году над фильмом «Пятый мушкетёр».

В 2010 году в Великобритании вышел фильм «Оператор: Жизнь и творчество Джека Кардиффа» (), которая чрезвычайно тепло и полно рассказывает о жизни творчестве кинематографиста в воспоминаниях его коллег.

Избранная фильмография 
Д. Кардиф в качестве оператора снял 73 картины, в качестве режиссёра — 15.

 1949 — Под знаком Козерога / Under Capricorn (оператор, режиссёр — А. Хичкок)
 1951 — Африканская королева / The African Queen (оператор, режиссёр — Д. Хьюстон)
 1954 — Босоногая графиня / The Barefoot Contessa (оператор, режиссёр — Джозеф Манкевич)
 1956 — Война и мир / War and Peace (оператор, режиссёр — К. Видор)
 1957 — Принц и танцовщица / The Prince and the Showgirl (оператор, режиссёр — Л. Оливье)
 1958 — Викинги / The Vikings (оператор, режиссёр — Р. Флейшер)
 1960 — Сыновья и любовники / Sons and Lovers (режиссёр)
 1960 — Запах тайны / Scent of Mystery (режиссёр)
 1962 — Моя гейша / My Geisha (режиссёр)
 1963 — Корабли викингов / The Long Ships (режиссёр)
 1968 — Мотоциклистка / The Girl on a Motorcycle (режиссёр)
 1978 — Смерть на Ниле / Death on the Nile (оператор, режиссёр — Д. Гиллермин)
 1980 — Воскрешение из мёртвых / The Awakening (оператор, режиссёр — М. Ньюэлл)
 1981 — Псы войны / The Dogs of War (оператор, режиссёр — Д. Ирвин)
 1984 — Конан-разрушитель / Conan The Destroyer (оператор, режиссёр — Р. Флейшер)
 1985 — Рэмбо: Первая кровь 2 / Rambo: First Blood Part II (оператор, режиссёр — Д. П. Косматос)

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров
 Биография Д. Кардиффа на сайте Британского института кино

Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Лауреаты премии «Золотой глобус»
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу